Termenul „Morgan” se poate referi la:

Nume de origine anglo-saxonă, apare frecvent mai ales în Țara Galilor:
Morgan Porterfield Freeman, jr., actor american
Augustus De Morgan (1806-1871), matematician britanic de origine indiană
Dave Morgan, pilot britanic de Formula 1
Eluned Morgan, om politic britanic
Frank Morgan (1890-1949), actor american
Harry Morgan (1915-2011), actor american
Henry Morgan (1635–1688), pirat englez
Michèle Morgan (1920-2016), actriță franceză
Thomas Hunt Morgan (1866-1945), biolog american 
Alte denumiri:
J. P. Morgan Chase, o bancă americană 
Morgan Stanley, una dintre cele mai mari și importante bănci de investiții din New York (SUA)
J.P. Morgan Chase Tower, o clădire situată în Houston (SUA)
William Morgan, medic, fizician și statistician galez

Vezi și
Morgen (dezambiguizare)